Fondevila puede referirse a:

Fondevila (Allariz), lugar de la parroquia de Meire, concello de Allariz.
Fondevila (Casa de Naia), lugar de la parroquia de Casa de Naia, concello de Antas de Ulla.
Fondevila (Olveda), lugar de la parroquia de Olveda, concello de Antas de Ulla.
Fondevila (Arbo), lugar de la parroquia de Barcela, concello de Arbo.
Fondevila (Burres), lugar de la parroquia de Burres, concello de Arzúa.
Fondevila (Maroxo), lugar de la parroquia de Maroxo, concello de Arzúa.
Fondevila (Pantiñobre), lugar de la parroquia de Pantiñobre, concello de Arzúa.
Fondevila (Begonte), lugar de la parroquia de Gaibor, concello de Begonte.
Fondevila (Cortegada), lugar de la parroquia de Zaparín, concello de Cortegada.
Fondevila (La Estrada), lugar de la parroquia de Santeles, concello de La Estrada.
Fondevila (Frades), lugar de la parroquia de Abellá, concello de Frades.
Fondevila (Lalín), lugar de la parroquia de Donsión, concello de Lalín.
Fondevila (Lobios), lugar de la parroquia de Lobios, concello de Lobios.
Fondevila (Monterroso), lugar de la parroquia de Satrexas, concello de Monterroso.
Fondevila (Borrifáns), lugar de la parroquia de Borrifáns, concello de Oza-Cesuras.
Fondevila (Carres), lugar de la parroquia de Carres, concello de Oza-Cesuras.
Fondevila (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Rairiz de Veiga.
Fondevila (Ribeira), lugar de la parroquia de Ribeira, concello de Ribeira.
Fondevila (Rodeiro), lugar de la parroquia de San Salvador de Camba, concello de Rodeiro.
Fondevila (Silleda), lugar de la parroquia de Cortegada, concello de Silleda.
Fondevila (Paradela), lugar de la parroquia de Paradela, concello de Toques.
Fondevila (San Martiño de Oleiros), lugar de la parroquia de San Martiño de Oleiros, concello de Toques.
Fondevila (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Bascuas, concello de Villa de Cruces.